Matson peut faire référence à :

Personnes 
 Aaron Matson (1770-1855)
 April Matson (1981-), actrice américaine
 Boyd Matson
 Canute R. Matson (1843-1903), un homme politique
 Chelsey Matson (1982-)
 Courtland C. Matson (1841-1915)
 Erin Matson (2000-), joueuse américaine de hockey sur gazon
 Frank Matson (1905-1985), footballeur gallois
 G. Eric Matson (1888-1977), photographe américain
 Harold Matson (1898-1988), agent littéraire américain
 Johnny Matson (1951-), professeur de psychologie à l'Université d'État de Louisiane
 Leroy E. Matson (1896-1950), juriste américain
 Lurline Matson Roth
 Margaret Matson
 Norman H. Matson (1893-1966), écrivain américain
 Ollie Matson (1930-2011)
 Pamela Matson (1953-)
 Pat Matson (1944-)
 Phil Matson (1884-1928)
 Randy Matson (1945-), lanceur de poids américain
 Robert D. Matson (1962-), astronome amateur américain
 Tabai Matson (1973-), joueur de rugby fidjien
 Victor Matson (1895-1972), peintre américain
 Wallace Matson, professeur émérite de philosophie à l'Université de Californie, Berkeley
 William Matson (1849-1917), fondateur de la Matson Navigation Company

Autres 
 
 , un secteur non constitué en municipalité du Comté de Saint Charles dans l'État du Missouri
 
 Matson Navigation

Voir aussi

Source de la traduction 

Homonymie de patronyme